Rosique ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Tacón y Rosique (1775–1855), spanischer Adliger, kastilischer Gouverneur auf Kuba in La Paz (Rio de la Plata)
 Pablo Aitor Bernal Rosique (* 1986), spanischer Bahnradsportler siehe Pablo Bernal